Proteus har flere betydninger:

 Hulepadde (zoologi) – hulepadde
 Proteus (mikrobiologi) – slægt af bakterier
 Proteus (paleontologi) – slægt af trilobitter
 Proteus (gud) – græsk gud
 Proteus (måne) – en af Neptuns måner